Hela - na mitologia nórdica, é a filha de Loki e Angrboda; também chamada de Hel
Helgardh - na mitologia nórdica, é o mundo dos mortos; também chamado de Hel ou Helheim

Localidades

Hel (Polônia)

Outros
949 Hel - um asteróide

Desambiguação
Desambiguações de topônimos